Por CCG pode estar à procura de:
 Centro de Convenções de Goiânia (CCG) - centro de convenções localizado em Goiânia, GO;
 Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) - organização de integração econômica do Golfo Pérsico;
 Conselho da Cultura Galega (CCG) - instituição pública de defesa e promoção dos valores culturais do povo galego;
 Conservatório Carlos Gomes (Belém) - escola de música localizada em Belém, estado do Pará;
 Conservatório Carlos Gomes (Campinas) - escola de arte localizada em Campinas, SP;
 Jogo de Cartas Colecionáveis (Collectible Card Game, CCG) - jogo de estratégia utilizando cartas de baralho.

Desambiguações de siglas